Бандаж — кільце або пасок, який надівається на частини машин або конструкцій.
 Бандаж — особливий вид фіксувально-стискальної пов'язки.